Ванден-ле-Вьей () — коммуна во Франции, регион О-де-Франс, департамент Па-де-Кале, округ Ланс, кантон Венгль. Расположена в 6 км к северо-востоку от Ланса, в 3 км от национальной автомагистрали N47.

Население (2018) — 8 543 человека.

Достопримечательности 
 Церковь Святого Леже, восстановленная после Первой мировой войны.
 Церковь Святого Августа 1894 года, восстановленная в 1921-1925 годах

Экономика 
Структура занятости населения:
 сельское хозяйство — 0,2 %;
 промышленность — 12,8 %;
 строительство — 2,9 %;
 торговля, транспорт и сфера услуг — 64,2 %;
 государственные и муниципальные службы — 19,9 %.

Уровень безработицы (2017) — 13,5 % (Франция в целом — 13,4 %, департамент Па-де-Кале — 17,2 %). 
Среднегодовой доход на 1 человека, евро (2017) — 19 130 (Франция в целом — 21 110, департамент Па-де-Кале — 18 610).

Демография 
 
Динамика численности населения, чел.

</center>

Администрация 
Пост мэра Ванден-ле-Вьей с 2020 года занимает Людовик Гамбье (Ludovic Gambiez). На муниципальных выборах 2020 года возглавляемый им левый список победил в 1-м туре, получив 61,97 % голосов.

См. также 
 Округа департамента Па-де-Кале
 Коммуны департамента Па-де-Кале

Ссылки 
 Национальный институт статистики
 Результаты муниципальных выборов 2020 года

Галерея 

Коммуны департамента Па-де-Кале